40. længdegrad kan henvise til:

 40. vestlige længdekreds
 40. østlige længdekreds